Quattro cantoni – gioco da bambini tradizionale
 Quattro Cantoni – cantonali dell'Aquila
 Quattro Cantoni – piazza di Siena
 Lago dei Quattro Cantoni – lago della Svizzera
 I quattro cantoni – romanzo di Rex Stout del 1952